Плод — многозначный термин.

 Плод () — орган растений, образуется на месте цветка после его оплодотворения.
 Плод (анатомия) () — название организма животного или человека во время развития в материнской утробе.
 Плоды (юриспруденция) — юридическое понятие, точное установление которого необходимо для законодателя и юристов в интересах правильного распределения имущества между управомоченными лицами в различных юридических отношениях.

См. также 
 P.L.O.D. — название одного из альбомов проекта «Биопсихоз».

Примечания